Need for Speed: Hot Pursuit () — відеоігри, які видані компанією Electronic Arts. Починаючи з 1998 року, було випущено 4 відеоігри з підзаголовком Hot Pursuit 

 Need for Speed III: Hot Pursuit розроблена EA Canada у ()
 Need for Speed: Hot Pursuit 2 розроблена EA Black Box у ()
 Need for Speed: Hot Pursuit розроблена Criterion Games у ()
 Need for Speed: Hot Pursuit Remastered ремастер гри 2010 року, виданий у ()